Zara (Зара) — тяжелый крейсер Королевского Итальянского флота типа «Зара», головной в серии.

Заложен на верфи «Cantieri Odero Terni-Orlando» в Специи 4 июля 1929 года, спущен на воду 27 апреля 1930 года, вступил в строй 10 октября 1931 года.

28 марта 1941 в бою близ мыса Матапан тяжело поврежден артиллерийским огнём английских линейных кораблей «Warspite», «Barham» и «Valiant», 29 марта 1941 потоплен торпедой английского эсминца «Jervis» в точке с координатами .

Ссылки 
 Патянин С. [www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine/MK/2006_02/index.htm Тяжёлые крейсера типа «Зара»]
 С. Б. Трубицын [www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine/BKM/Ital_TCr/index.htm Тяжелые крейсера Италии 1927—1945 гг]

Тяжёлые крейсера типа «Зара»
Затонувшие корабли
Военные корабли и суда Orlando